Мурадымово — название населённых пунктов в России:

 Мурадымово — деревня в Аургазинском районе Башкортостана.
 Мурадымово — деревня в Бижбулякском районе Башкортостана. 
 Мурадымово — деревня в Бурзянском районе Башкортостана.